У́лица Акаде́мика Ефре́мова () — улица в Святошинском районе города Киева, местность Беличи. Пролегает от проспекта Академика Палладина до улицы Николая Ушакова. Имеет также ответвление, направленное к тупику (поблизости Осенней и Прорезной улицам).

Примыкают улицы Осенняя, Чернобыльская, Осенний переулок, улицы Обуховская и Павленко.

История 
Возникла в 1960-е годы под названием Новая. C 1969 года — улица Командарма Уборевича, в честь советского военачальника командарма И. П. Уборевича. В конце 1980-х — начале 1990-х годов улицу в значительной мере перепланировали и удлинили.

Современное название в честь украинского общественно-политического и государственного деятеля, историка литературы, академика Украинской академии наук С. А. Ефремова — с 2016 года.

Застройка — жилая многоэтажная.

Учебные учреждения 
 Учебно-воспитательный комплекс «Зарница» (дом № 9-а)
 Специализированная школа № 304 (дом № 21-а)

Медицинские учреждения 
 Детская поликлиника № 1 Святошинского района (дом № 11)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Улица Командарма Уборевича на сервисе Яндекс.Панорамы.

Улицы Киева
Ефремов